Baumgartner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Baumgartner (1841–1910), schweizisk litteraturhistoriker
 Andreas von Baumgartner (1793–1865), österrikisk fysiker och statsman
 Bruce Baumgartner (född 1960), amerikansk brottare
Christoph Baumgartner (född 1999), österrikisk fotbollsspelare
 Felix Baumgartner (född 1969), österrikisk fallskärmshoppare
 Gallus Jakob Baumgartner (1797–1869), schweizisk politiker
 Hans Baumgartner (född 1949), västtysk längdhoppare
 Johann Baumgartner (1723–1782), tysk cellist
 Marc Baumgartner (född 1971), schweizisk handbollsspelare
 Zsolt Baumgartner (född 1981), ungersk racerförare

Se även
 Baumgarten (efternamn) – tyskt efternamn

Tyska efternamn